Lac Mathieu kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Mathieu (sjö i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Lac Mathieu (Rivière de l'Écluse), sjö i Saguenay/Lac-Saint-Jean, Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar